Эпимедиум альпийский, или горянка альпийская () — многолетнее травянистое растение, вид рода  семейства .

Распространение и экология 
Австрия, Босния и Герцеговина, Хорватия, Италия.

Ботаническое описание 

Общая высота растений до 30 см.

Листья сердцевидные, полувечнозелёные, весной с розовым оттенком. Осенью бронзовые, красноватые.

В соцветии 12—20 мелких, красно-жёлтых цветков.

Корневище горизонтальное, ползучее.

В культуре 
Долгое время это был единственный вид выращиваемый в Европе. В литературе упоминается с 1561 года.

Разрастается относительно быстро, примерно на 20—30 см в год.

Место посадки: полутень. Можно высаживать под деревьями или крупными кустарниками. Засухоустойчивость высокая. Почва: богатая гумусом.

Зоны морозостойкости: 4—8.

Цветение в апреле-мае.

Таксономия 
Вид Эпимедиум альпийский входит в род  трибы  подсемейства  семейства  порядка .

Примечания

Ссылки 

Барбарисовые
Флора Европы